Молоти́ло — многозначный термин:

 Молотило — цеп, орудие для молотьбы зерна.
 Молотило — короткая палка цепа, непосредственно ударяющая по злакам.
 Молотило — двуручный вариант кистеня с длинной рукояткой.

См. также 
 Молотилка